El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1956 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 25 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el McGaw Hall en Evanston (Illinois).

Los ganadores fueron por segundo año consecutivo el equipo de la Universidad de San Francisco, que derrotaron en la final a la Universidad de Iowa.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East Region

Midwest Region

West Region

Far West Region

Final Four

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1956
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA